Bälinge (Uppsala), Zweden
 Bälinge IF, voetbalclub uit deze plaats
 Bälinge (Luleå), Zweden